

Geografia 
 Regno Unito
 Lanark – cittadina della Scozia
 New Lanark – cittadina della Scozia patrimonio UNESCO
 Stati Uniti d'America
 Lanark – città della Contea di Carroll, Illinois
 Lanark – città della Contea di Portage, Wisconsin

Letteratura 
 Lanark – romanzo di Alasdair Gray del 1981